Гулькин — русская фамилия. Известные носители:
 Гулькин, Дионисий Петрович (1861—1947) — крестьянин, член III Государственной думы от Бессарабской губернии.
 Гулькин, Иван Тихонович (1923—1945) — Герой Советского Союза.

Гулькина 
 Гулькина, Наталия Валерьевна (род. 1964) — эстрадная певица.

Другое 
 Гулькин — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе».